Адекколига 2010 () — сезон Первого дивизиона Норвегии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com 

2010
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2010 году